Lophotidae är en familj av fiskar. Lophotidae ingår i ordningen glansfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lophotidae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glansfiskartade fiskar
Lophotidae